Riu Colentina és un afluent del riu Dâmboviţa que passa per Bucarest.
 Llac Colentina és un llac de Bucarest.
 Colentina (Bucarest) és un barri de Bucarest.